Bezmer kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bezmer (distrikt i Bulgarien, Dobritj), obsjtina Tervel, 
 Bezmer (distrikt i Bulgarien, Jambol), obsjtina Tundzja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar